Venus Genetrix puede referirse a:

 Venus Genetrix, epítetos de Venus, diosa del amor, la belleza y la fertilidad de la mitología romana.
 Venus Genetrix (escultura), tipo escultórico de la diosa romana Venus en su aspecto de Genetrix
 Templo de Venus Genetrix,  templo romano situado en el Foro de César, en Roma.